В женском турнире по футболу на летней Универсиаде 2009 в Белграде (Сербия) приняли участие 15 сборных команд. Турнир проходил с 14 июня по 10 июля 2009 года.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Четвертьфиналы

Матчи за 9-15 места

Матчи за 1-8 места

Полуфиналы

Матчи за 13-15 места

Матчи за 9-12 места

Матчи за 5-8 места

Матчи за 1-4 места

Финалы

Матч за 13 место

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за бронзовую медаль

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки
Результаты

Футбол на летних Универсиадах
2009 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Сербии